Натуральне число 319
 319 рік до нашої ери
 319 рік нашої ери